HomeBank — программа финансового учёта (доходы, расходы, банковские счета, акции). Работает во многих операционных системах: OpenBSD, FreeBSD, Linux, Windows, macOS и AmigaOS. Базируется на профессиональных принципах бухгалтерского учёта. Поставляется с набором стандартных отчётов и позволяет создавать свои собственные отчёты, как новые, так и видоизменённые из поставленных.

История 
Разработка программы HomeBank началась в 1995 году на ЭВМ Amiga. Версия 1.0 появилась в январе 1998 года под условно-бесплатной лицензией. В мае 2003 года вышла версия 3.0, которая уже была бесплатной.

Возможности

Импорт и экспорт данных 
Импорт из многих форматов: из учетных записей Quicken или Microsoft Money, а также многих других программ финансового учета. Поддерживаемые форматы файлов: QIF, OFX, QFX и CSV.

Обнаружение дубликатов: HomeBank обнаруживает повторяющиеся транзакции и позволяет выбрать, что делать. Экспорт своих учетных записей в формат QIF и различные части данных в формат CSV.

См. также 
 Postbooks

Примечания

Ссылки 
 

Программы бухгалтерского учёта
Свободные программы для бизнеса